TBD – Topograficzna Baza Danych
 TBD – Towarzystwo Bory Dolnośląskie
 Douglas TBD Devastator – amerykański samolot
 1,5,7-Triazabicyklo(4.4.0)dek-5-en – bicylkiczna, silna zasada guanidynowa
 skrót TBD – do ustalenia